LMC (danceact), een Brits dancetrio, bestaande uit Lee Monteverde, Matt Cadman en Chris Nuttall
Lloyd (Birmingham), een Brits merk van motorfietsen (Lloyd Motor Company)
Lodewijk Makeblijde College, sinds 2008 onderdeel van het Stanislas College
Lord Münsterland Caravan, een Duitse fabrikant van caravans en campers